Langholm kan syfta på:

Geografi

Danmark 

 Langholm, Danmark, ö,

Finland 

 Langholm, Gustavs, ö, Egentliga Finland,

Storbritannien 

 Langholm, Skottland, stad, Dumfries and Galloway,